Кверина Лемойне (; родилась 25 декабря 1991 года в Вурдене, Нидерланды) — нидерландская профессиональная теннисистка; победительница одного турнира WTA в парном разряде.

Общая информация

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (25)

Победы (19) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (6)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде

Финалы турниров ITF в парном разряде (38)

Победы (27)

Поражения (11)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Нидерландов